Zagorzyce  ou Zagórzyce peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne
Zagorzyce
 Zagorzyce, un village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Zagorzyce, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Zagorzyce, un village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Zagorzyce, un village de la voïvodie de Sainte-Croix

Zagórzyce
 Zagórzyce, un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Zagórzyce, un village de la voïvodie de Łódź
 Zagorzyce, un village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Zagórzyce, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Zagórzyce, un village du powiat de Kazimierza de la voïvodie de Sainte-Croix
 Zagórzyce, un village du powiat de Pińczów de la voïvodie de Sainte-Croix